Лилиентал може да се отнася до:
 Ото Лилиентал – германски изобретател
 Лилиентал – населено място в Долна Саксония